Custennin van Cornwall, vermoedelijk de persoon op wie Constantijn III van Brittannië gebaseerd is
 Custennin ab Iago (+980), prins van Gwynedd
 Custennin ab Mnwyedig of Custennin de Schaapherder, een personage in het verhaal Culhwch en Olwen